O Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu de 2008 foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de março no ginásio da California State University, Los Angeles, Estados Unidos.

Resultado por equipe

Ligações externas 
Site Oficial da IBJJF

Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu